Roger Meddows-Taylor, baterista da banda Queen e artista solo, nascido em 1949.
Roger Andrew Taylor, baterista do Duran Duran, nascido em 1960

Roger Taylor, autor da série de fantasia épica Hawklan 
Roger Taylor, tenista
Roger Taylor, fotohistoriador britânico.

Ver também 
Roger Tayler, astrofísico

Desambiguação